Okenio Quissongo (Luanda, 27 de Outubro de 1997), mais conhecido como Okenio M é um rapper, cantor e compositor angolano. Membro do grupo musical Young Family , é considerado um dos rappers mais influentes do rap angolano .

Biografia 
Okenio Quissongo nasceu em Luanda, capital de Angola ,  e cresceu entre Luanda e Boston .

Carreira musical 
Okenio M Começou a fazer música em 2013, fato engraçado em 2013, costumava lançar música todos os dias, porque o seu grupo de rap chamado Young Family, não levava a música a sério até 2018. Ele e o seu grupo lançaram um dos maiores cypher em português senão o maior, depois disso entendeu que estava influenciando muito as pessoas e tinha que ser mais responsável com o que dizia em suas músicas .

Em 2021 lançou o seu primeiro album ,  a Straight Up que foi um grande sucesso e chegou em número 1 nas paradas da Apple Music Portugal

Discografia 
Albuns
 "Straight Up" (2021)

Ligações externas 

 Okenio M no Instagram

Artistas de Angola
Cantores de hip hop
Cantores de Angola
Naturais de Luanda
Compositores de Angola